4-е Первенство России по хоккею с мячом среди коллективов физической культуры 2013 года — прошло с 19 января по 3 марта 2013 года. Победителем стала команда СК «Обухово» (Обухово).

Участники 
В турнире принимали участие 16 команд из одиннадцати регионов страны.

Предварительный этап 
На предварительном этапе 16 команд были разбиты на пары по географическому принципу и провели по два матча на поле каждого из соперников (19-20 и 26-27 января). Команда, набравшая наибольшее число очков во всех четырех матчах, попадала в финальный турнир.

ХК «Сыктывкар» (Сыктывкар, Республика Коми) — «Салют» (Котлас, Архангельская область) — 2:9, 1:3, 2:2, -:+

«Буран» (п.Мирный, Ульяновская область) — «Нефтяник» (Новокуйбышевск, Самарская область) — 5:1, 7:3, 4:4, 5:7

СК «Обухово» (п.Обухово, Московская область) — «Старт» (Нерехта, Костромская область) — 6:2, 11:0, 5:1, 6:4

«Факел» (Богданович, Свердловская область) — «Северский трубник» (Полевской, Свердловская область) — 5:2, 2:5, 2:8, 2:3

ХК «Боровичи» (Боровичи, Новгородская область) — «Энергия» (Шатура, Московская область) — 5:8, 8:4, 5:12, 2:8

«Оренбуржье» (Оренбургский район, Оренбургская область) — «М-7» (Уфа, Башкортостан) — 9:5, 13:2, 8:3, 8:6

«Русич» (Ликино-Дулево, Московская область) — «Кардиолог» (Рязань, Рязанская область) — 8:4, 6:2, 9:3, 4:2

«Прометей» (Киров, Кировская область) — «Кама» (Пермь, Пермский край) — 22:1, 15:0, 9:2, 11:7

Финальный турнир 
В финальном турнире с 1 по 3 марта приняли участие 7 победителей пар и команда «Боровичи», заменившая отказавшуюся команду «Оренбуржье». Восемь команд были разбиты на две группы, в каждой из которых прошел круговой турнир (матчи в два тайма по 30 минут). По две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу в полуфиналах, и разыграли 1—4 места. Две худшие команды из двух групп по той же схеме разыграли 5—8 места.

Групповой этап 
Группа А

Группа Б

Плей-офф за 5—8 места

Плей-офф за 1—4 места

Ссылки 
 Первенство России среди КФК 2013 на rusbandy.ru 

Первенство России по хоккею с мячом среди КФК
2013 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2013 году
Спортивные соревнования в Обухово